IVG, sigle composé des trois lettres I, V et G, peut faire référence à :
 interruption volontaire de grossesse, un avortement provoqué ;
 insuffisance ventriculaire gauche, un type d'insuffisance cardiaque ;
 , une pension de retraite donnée aux vétérans de l'Illinois ;
 IVG Immobilien (où IVG signifie Industrieverwaltungsgesellschaft, c'est-à-dire Société de gestion industrielle) , un groupe allemand coté au MDAX.

IVG est un code qui peut faire référence à :
 , un aéroport situé près de Berane, au Monténégro, selon la liste des codes IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports